Das Odlum Brown Vanopen 2015 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Vancouver. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 17. bis 23. August 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Vancouver